Knopfler:
 Mark Knopfler
 The Best of Dire Straits & Mark Knopfler: Private Investigations
 David Knopfler